Села:
 Вишняківка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Вишняківка — Житомирська область, Житомирський район
 Вишняківка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Вишняківка — Полтавська область, Великобагачанський  район